Дунхад II (д/н — після 736) — король Дал Ріади в 723—726 роках. Відомий також як Дунган мак Селбах.

Належав до клану Кенел Лоарн, однієї з гілок правлячої династії. Син короля Сельбаха. Перша згадка про Дунхада відноситься до осені 719 року, коли він брав участь у морській битві при Ард Несбі. 721 року оголошено співправителем. 723 року його батько зрікся трону та пішов до монастиря.

726 року повалений суперником Еохайдом III з головного клану Кенел Габрайн. Його батько залишив монастир і намагався відновити сина, але невдало. Вони разом 727 року зазнали поразки у битві біля Іррос Фоїхне (біля озера Лох-Ейв в Аргайлі). Втім Дунхад II залишився правителем Лорну. У 731 році він спалив Тайперт-Боїтір (Тарберт на озері Лох-Файн), який знаходився на землях Кенел Габраїн і, можливо, був місцем перевезення.

У 733 році «Аннали Ольстера» повідомляють, що Дунхад осквернив острів Торі, силоміць усунувши Бруде, якого вважають сином Енгуса I, короля піктів. Цей запис супроводжується заявою про те, що стрийчний брат Дунгала, Муїредах мак Айнбкеллайх, став королем Лорна. Водночас безуспішно воював проти Альпіна I.

У 734 році Дунхад втік до Ірландії. Пізніше повернувся до Дал Ріади і був захоплений Енгусом I разом зі своїм братом Фередахом у 736 році. Їх подальша доля невідома.

Примітки

Джерела 
 James E. Fraser, From Caledonia to Pictland, Scotland to 795, Edinburgh, Edinburgh University Press, coll. " The New Edinburgh History of Scotland " (no 1), 2009, 436 p. (ISBN 978-0-7486-1232-1).
 Alfred P. Smyth, Warlords and Holy Men Scotland ad 80~1000, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1984, 279 p. (ISBN 0748601007).
 Ann Williams, Alfred P. Smyth, D P Kirby, A Bibliographical Dictionary of Dark Age Britain (England, Scotland and Wales c.500-c.1050), Londres, Seaby, 1991, 253 p. (ISBN 1 852640472)

Королі Дал Ріади